Souma ou Soumâa peut désigner :

Toponymie 
 Soumaa, commune de la wilaya de Blida en Algérie.
 Soumâa, village des Aïth Aïcha en Algérie.
 Bénian ntâa Soumâa, mausolée des Aïth Aïcha en Algérie.
 Souma, commune du département de Douroula au Burkina Faso.
 Souma, commune du département de Koutougou au Burkina Faso.